Beeston puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Beeston, una aldea en el condado de Bedfordshire.
 Beeston, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Cheshire.
 Beeston, una zona de ciudad de Leeds.
 Beeston, un pueblo en el condado de Norfolk.
 Beeston, un pueblo en el condado de Nottinghamshire.
 Beeston, una estación de ferrocarril en la localidad anterior.
 Beeston, una antigua circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
 Beeston, un antiguo distrito urbano en el condado de Nottinghamshire.